Банных — русская фамилия.

Известные носители:
 Банных, Александр Михайлович (1899—1964) — советский учёный и промышленный деятель.
 Банных, Анатолий Николаевич (1968—2017) — российский политик.
 Банных, Виктор Иванович (1949—2003) — советский и украинский военный, генерал-полковник.
 
 Банных, Олег Александрович (род. 1931) — российский материаловед, академик РАН.

См. также 
 Баннов